Formal ima više značenja.

 Malation, lek
 Formaldehid, jedinjenje